Сергей Гуляев:
 Гуляев, Сергей Александрович (род. 1951) —  советский, российский и новозеландский учёный и педагог в области астрофизики.
 Гуляев, Сергей Арсентьевич (1918—2000) — советский военачальник, Герой Советского Союза.
 Гуляев, Сергей Владимирович (род. 1962) — ветеран военных конфликтов, журналист, писатель, государственный деятель.
 Гуляев, Сергей Константинович (1921—1986) — Герой Советского Союза.